Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Дарія Гаврилова.

Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд
Mutua Madrid Open